Pojem Heslo může znamenat:

 heslo – prostředek autentizace
 slovníkové heslo, encyklopedické heslo – položka ve slovníku, respektive encyklopedii
 motto – motivační fráze
 výzva, apel